Миясита () — японская фамилия. Известные носители:

 Миясита, Дзюнко (род. 1949) — японская актриса.
 Миясита, Риса (род. 1984) — японская легкоатлетка.
 Миясита, Сохэй (1927—2013) — японский государственный деятель.